

Міддлбург — місто, штат Північна Кароліна
 Міддлбург — місто, штат Пенсільванія
 Міддлбург — місто, штат Вірджинія
 Міддлбург — переписна місцевість, штат Флорида
 Міддлбург — переписна місцевість в окрузі Вашингтон, штат Меріленд

 Міддлбург — місто, штат Нью-Йорк
 Міддлбург — селище, штат Нью-Йорк